Ambroziak – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Ambroziak 

 Delfina Ambroziak (ur. 1939) – polska śpiewaczka operowa,
 Denis Ambroziak (ur. 1991) – polski kajakarz,
 Edmund Ambroziak (1945–2016) – polski samorządowiec,
 Ewa Ambroziak (ur. 1950) – polska wioślarka,
 Jacek Ambroziak (ur. 1941) – polski polityk,
 Marian Ambroziak (ur. 1960) – polski wiceadmirał
 Mariusz Ambroziak (ur. 1969) – polski polityk, broker, poseł,
 Monika Ambroziak (ur. 1971) – polska aktorka,
 Rajmund Ambroziak (1932–1996) – polski pianista, kameralista, profesor,
 Sylwester Ambroziak (ur. 1964) – polski rzeźbiarz, rysownik,
 Zdzisław Ambroziak (1944–2004) – polski siatkarz i dziennikarz,

Zobacz też